

Cinema 
My Hero – cortometraggio del 1912 diretto da D.W. Griffith
My Hero – cortometraggio di animazione del 1920 diretto da Otto Messmer
My Hero – cortometraggio del 1922 diretto da John G. Blystone
My Hero – film del 1990

Musica 
My Hero – singolo dei Foo Fighters
My Hero – brano musicale dei Blue Notes
My Hero – brano musicale dei Level 42, contenuto nell'album True Colours

Televisione 
My Hero – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1952 al 1953
My Hero – serie televisiva britannica trasmessa dal 2000 al 2007
Il mio eroe (My Hero) – 23ª puntata della prima stagione di Scrubs

Videogiochi 
My Hero – videogioco